André de Cayeux de Senarpont, noto anche come André Cailleux – geologo e paleontologo francese
 Jean-Charles Cailleux – arbitro di calcio francese
 Cailleux – cratere lunare